

Антропонім 
 Філіпенко — прізвище.

Інше 
 2892 Філіпенко — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Філіппенко